Rezerwat przyrody Zielona Góra – rezerwat przyrody w województwie śląskim
 Rezerwat przyrody Zielona Góra – rezerwat przyrody w województwie wielkopolskim